

Patronyme 
André Ruffieux, homme politique suisse
Arnold Ruffieux, homme politique suisse
Cyprien Ruffieux, poète suisse
Nicolas Ruffieux, musicien suisse
Serge Ruffieux, designer italo-suisse

Toponyme 
Ruffieux
Trésor de Ruffieu
Canton de Ruffieux

Autres 
Ruffieu